Царство Янь () — одно из государств периода Пяти династий, когда Китай оказался разделённым между военными диктаторами. Основателем царства Янь стал военный губернатор Лулуна (, в нынешней провинции Хэбэй), Лю Шоугуан (劉守光), создавший фактически независимый режим в своём наместничестве, территория которого находилась около нынешнего Пекина в северном Хэбэе, в период с 895 по 913 г.

Лю Шоугуан носил императорский титул с 911 г. по 913 г. В августе первого года эры Цяньхуа династии Поздняя Лян (911 г.) он провозгласил себя императором царства Великая Янь в Ючжоу и сменил девиз правления на Интянь (). В ноябре третьего года эры Цяньхуа (913 г.) правитель Цзинь (晉) Ли Цуньсюй ликвидировал Ючжоу, Лю Шоугуан бежал и впоследствии был захвачен в плен. На этом царство Янь прекратило своё существование.

Пять династий и десять царств
Государства в истории Китая